Il blatcherismo (in inglese: Blatcherism) è un termine che si forma come una parola macedonia dei nomi di due politici britannici, Tony Blair (Partito Laburista) e Margaret Thatcher (Partito Conservatore). È stato usato dai critici del monetarismo e dell'economia neo-liberale per riferirsi alla tesi secondo cui un modello politico del governo Thatcher, distinto dal conservatorismo in una nazione, è risorto quando Blair è salito al potere. Riecheggiava il "butskellismo", spesso usato per descrivere il consenso postbellico su un'economia mista con un intervento statale moderato per promuovere obiettivi sociali, in particolare nell'istruzione e nella salute.

Il commento editoriale di Red Pepper prima delle elezioni generali del 1997 che ha portato Blair al potere potrebbe essere il primo utilizzo. Un altro primo avvistamento di questo termine fu nel 2001, usato da Brian Lee Crowley, un commentatore canadese. Il termine è stato anche usato, ad esempio, dal giornalista Alexander Cockburn in preferenza al blairismo.

Definizione 
Il blatcherismo può essere definito come un'enfasi sulle politiche del libero mercato, sul sostegno alla privatizzazione o sulla proprietà privata di ex servizi pubblici, una politica economica monetarista/neoclassica e una conservazione della legislazione anti-sindacale. Una convergenza di tali politiche tra i partiti laburista e conservatore è emersa per la prima volta quando Blair è diventato il leader del Partito Laburista. Blair è stato eletto leader del Partito Laburista nel luglio 1994 in seguito alla morte improvvisa del suo predecessore, John Smith. Sotto la guida di Blair, il partito abbandonò molte delle politiche che aveva tenuto per decenni e accettò molte delle misure emanate durante la presidenza della Thatcher come Primo ministro, inclusa la Legge sulle costruzioni (deregulation) del 1986. In collaborazione con Peter Mandelson, Gordon Brown e Alastair Campbell Blair ha creato il New Labour ethos abbracciando molti aspetti delle credenze thatcheriane all'interno dei Labour come la "Terza via".

Il termine è anche usato come abbreviazione da E. V. Anan′eva (On Modern Ways of Reformism, or On Reformism as Modern Way, Polis Journal), secondo cui il blatcherismo è attualmente "personificato da T. Blair", ha "sostituito il precedente consenso politico postbellico" ed è "consensuale" con "il neoconservatorismo come incarnato nel thatcherismo" nell'approccio a una soluzione ai problemi di modernizzazione della Gran Bretagna.

Note

Collegamenti esterni 
 Capitolo 10 del Governo e Politiche in Bretagna: Un'introduzione di John Kingdom; La pagina 25 del file PDF contiene la sezione From Butskillism to Blatcherism?

Politica del Regno Unito
Storia economica del Regno Unito